La Tosca peut désigner :
 La Tosca, drame de Victorien Sardou, créé en 1887 avec Sarah Bernhardt dans le rôle-titre ;
 La Tosca, film français d'André Calmettes et Charles Le Bargy sorti en 1909 ;
 La Tosca, film italien de Carl Koch sorti en 1941 ;
 La Tosca, film italien de Luigi Magni sorti en 1973 ;
 La Tosca, téléfilm français de Pierre Cavassilas diffusé en 1981.

Voir aussi